Штеренберг — еврейская фамилия:

 Штеренберг, Абрам Петрович (1894—1979) — советский фотожурналист, брат Д. П. Штеренберга.
 Штеренберг, Давид Петрович (1881—1948) — русский и советский художник.
 Штеренберг, Ефим Пинхусович (Петрович) (1887—1967) — советский государственный и хозяйственный деятель, член ВЦИК, брат Д. П. Штеренберга.
 Штеренберг, Лазарь Ефимович (1913—2003) — советский геолог.
 Штеренберг, Мирон Лазаревич (Меир Шамгар, 1925—2019) — израильский юрист.
 Штеренберг, Нава Нехемьевна (род. 1949) — канадская шахматистка, международный мастер (1978) среди женщин.
 Штеренберг, Фиалка Давидовна (1910—1995) — советский художник, искусствовед, дочь Д. П. Штеренберга.